Ма́лая О́хта — топоним:

 Малая Охта — южная часть района Охта.
 Малая Охта — муниципальный округ, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга.
 Малая Охта — историческое название реки Лубья (приток Охты) в период с 1727 по 1770 год.
 Малая Охта — историческое название реки Оккервиль (приток Охты) в период с 1770 по 1849 годы.
 Малая Охта — река в Республике Коми.

См. также